Titjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Titjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Titjärnen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (10,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn